

Astronomia
Stelle
Nana arancione
Nana bianca
Nana bianco-azzurra
Nana bianco-gialla
Nana blu
Nana bruna
Nana gialla
Nana nera
Nana rossa
Galassie
Nana sferoidale
Nana ultra-compatta
Altro
Nana di ghiaccio – denominazione di alcuni corpi celesti

Cinema
Nanà – film italiano di Camillo De Riso del 1914
Nanà (Nana) – film francese di Jean Renoir del 1926, tratto dal romanzo di Zola
Nanà (Nana) – film statunitense di Dorothy Arzner e George Fitzmaurice del 1934, tratto dal romanzo di Zola
Nana – film messicano di Roberto Gavaldón e Celestino Gorostiza del 1944
Nanà (Nana) – film francese di Christian-Jaque del 1955
Nana – film francese di Édouard Molinaro del 2001
Nana – film tratto dal manga Nana
Nana 2 – film seguito del precedente

Geografia
Nana – comune della Romania nel distretto di Călăraşi
Nána – comune della Slovacchia nel distretto di Nové Zámky

Letteratura
Nanà (Nana) – romanzo di Émile Zola del 1880

Manga
Nana – manga di Ai Yazawa, dal quale è stata tratta una serie anime
Nanà – manga di Takahiro Tsunabuchi
Nanà Supergirl – manga  di Azuma Hideo, dal quale è stata tratta una serie anime

Mitologia
Nana – nella mitologia greca, ninfa del fiume Sangario
Nanâ – divinità del pantheon babilonese

Musica
Na Na – singolo del 2014 di Trey Songz
Nana – pseudonimo della cantante sudcoreana Im Jin-ah

Personaggi
Nana – personaggio del manga +Anima
Nana – personaggio del manga e anime Elfen Lied
Nana – personaggio dei videogiochi Nintendo (Ice Climber, Super Smash Bros.)
Nana – personaggio di Peter Pan

Persone 
Nana – capo Apache
Nana – rapper e disc jockey tedesco
Nana - cantante sudcoreana

Altro
Nana – femminile di "nano"
Ñāna – conoscenza o gnosi nell'antica lingua indiana pāli
Nana – palo del flamenco

Pagine correlate
 Nanà
 Nano